Singulari quadam može biti:

 Singulari quadam, enciklika pape Pija IX.
 Singulari quadam, enciklika pape Pija X.